Waltari kan syfta på:

 Waltari (band) – finländskt band
 Waltari (kung) – langobardisk kung
 4266 Waltari – asteroid

Personer
 Mika Waltari (1908-1979), finländsk författare